Тузо́вский — польская фамилия.

Известные носители:
 
 Тузовский, Роман Сергеевич (род. 1985) — российский футболист, полузащитник.

См. также 
 Тузовский (гора Тузовская) — щитовидный вулкан на Камчатке.